Limusine (também limousina ou limusine) - espécie de automóvel estilo cupê, para no mínimo seis pessoas.

Outros
 Limousin - um distrito francês
 Limousin (província) - uma antiga província francesa
 Limousin (bovino) - uma raça bovina
 Limousine (ovino) - uma raça ovina

Desambiguação